Obhájcem titulu z minulého roku byl americký tenista Vitas Gerulaitis. Ve finále zvítězil ve čtyřech setech Argentinec Guillermo Vilas, který vyhrál poprvé Australian Open, ale získal už třetí grandslamový titul.

Nasazení hráčů 
  Guillermo Vilas (vítěz)
  José Luis Clerc, (1. kolo)  Arthur Ashe, (Semifinále)  Tim Gullikson, (2. kolo)  Wojciech Fibak, (3. kolo)  John Alexander, (Čtvrtfinále)  Ken Rosewall, (3. kolo)  Victor Amaya, (2. kolo)  Hank Pfister, (Semifinále)  Yannick Noah, (1. kolo)  Tony Roche, (Čtvrtfinále)  Peter Feigl, (Čtvrtfinále)  Kim Warwick, (3. kolo)  Geoff Masters, (1. kolo)  Bernard Mitton, (2. kolo)  Allan Stone, (3. kolo)''

Pavouk

Finálová fáze

Reference 

Australian Open
Tenis v roce 1978